Buslijn 304 (Groningen-Drachten) - Qbuzz
 Buslijn 304 (Amsterdam-Purmerend) -  EBS